Nikołaj Anatoljewicz Chochriakow (ros. Николай Анатольевич Хохряков; ur. 27 stycznia 1985 r. w Šarkan) – rosyjski biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Nikołaj Chochriakow pojawił się w 27 grudnia 2004 roku, podczas FIS Race w rosyjskiej miejscowości Rybińsk, gdzie zajął 60. miejsce na dystansie 30 km w biegu pościgowym.

W Pucharze Świata zadebiutował 15 grudnia 2007 roku w Rybińsku, gdzie zajął 31. miejsce na dystansie 30 km stylem dowolnym ze startu wspólnego. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 30 stycznia 2009 roku w Rybińsku, gdzie zajął 11. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym zew startu wspólnego.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Chochriakow nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1985